Surmasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Surmasaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,25, long 26,33),  (1 ha)
2. Surmasaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski),  (1 ha)
3. Surmasaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa),  (1 ha)
4. Surmasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott),  (1 ha)
5. Surmasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,13, long 26,86),  (4 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar